Зебица може бити:

 Зебица (Крушевац), насељено место града Крушевца, 
 Зебица (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија